Smithboro peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :

 un hameau de Tioga (New York).
 Smithboro, un village des comtés de Bond et Madison dans l'Illinois.
 , une communauté non-incorporée du comté de Reynolds dans le Missouri.